Кочан може да се отнася за:

 Кочан, село в Област Благоевград, България;
 Кочан, на гръцки Ризана, село в дем Кукуш, Гърция;
 Кочан, бивше село в Правищко, Гърция;

 Вижте също
 Кочана, на гръцки Переа, село в дем Воден, Гърция.
 Кончен, бивше село в Драмско, Гърция;